Такмичења у атлетици на -{XXVI}- Летњој универзијади 2011. одржанана је у Шенженском олимпијском центру у Шенџену (Кина) од 16. до 21. августа 2011. године.
 
Учествовало је 1.016 атлетичара из 107 земаља. Такмичило се 50 дисциплина 25 у мушкој и 25 у женској конкуренцији.

Земље учеснице 

  (9)
  (9)
  (2)
  (17)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (11)
  (11)
  (1)
  (2)
  (2)
  (12)
  (16)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (34)
  (2)
  (6)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (5)
  (6)
  (11)

  (1)
  (11)
  (1)
  (4)
  (3)
  (30)
  (2)
  (1)
  (5)
  (16)
  (12)
  (1)
  (18)
  (16)
  (24)
  (3)
  (1)
  (4)
  (10)
  (9)
  (7)
  (6)
  (9)
  (1)
  (8)
  (2)
  (22)
  (12)
  (32)
  (13)
  (13)

  (17)
  (9)
  (2)
  (26)
  (1)
  (10)
  (1)
  (20)
  (7)
  (3)
  (1)
  (7)
  (2)
  (6)
  (2)
  (5)
  (9)
  (1)
  (7)
  (3)
  (13)
  (9)
  (1)
  (3)
  (4)
  (4)
  (3)
  (26)
  (12)
  (4)
  (12)

  (74)
  (2)
  (16)
  (6)
  Србија (2)
  (6)
  (4)
  (14)
  (35)
  (16)
  (16)
  (10)
  (2)
  (2)
  (7)
  (14)
  (2)
  (1)
  (18)
  (1)
  (19)
  (8)
  (22)
  (3)
  (19)
  (1)
  (6)
  (2)
  (4)
  (5)

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Рекорди 
На атлетским такмичењима Летње универзијаде 2011. постигнут је један континентаклни и 18 националних рекорда.

Континентални рекорди (1)

Национални рекорди (18)

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим унивезијадама